Die Kufe (althochdeutsch kuofa, aus mittellateinisch copa, zu lateinisch cupa „Tonne“):
 Kufe, gebogene, oft scharfkantige Gleitelemente
 Eimer, auch der Kufen
 Kufe (Einheit), altes Volumenmaß
 Kufenstechen, Kärntner Reiterbrauch in den Untergailtaler Orten

Kufen steht geografisch für:
 früherer deutscher Name Kufen, siehe Coeuve, Gemeinde im Kanton Jura, Schweiz 

Kufen ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Kufen (* 1973), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Essen